Prästö kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Præstø, stad, Vordingborgs kommun,

Finland 

 Prästö, Pyttis, Kymmenedalen,

Åland 

 Prästö, Sund, Åland,

Se även
Prästön
Prästören